Martin Lumbye (født 1. januar 1972) er en dansk erhvervsmand, som i dag er administrerende direktør og partner i North-East Venture - en international kapitalfond med base i København. Martin Lumbye indledte sin erhvervskarriere i 1997 som presse- og marketingschef i teaterlivet med seks år hos Dr. Dante. I de samme år er han i forskellige perioder også presse- og marketingschef for Granhøj Dans, Mungo Park, Mammutteatret, Østre Gasværk og Copenhagen International Ballet. I januar 2003 tiltræder han som generalsekretær for Aarhus Festuge. I 2006 var han med til at udvikle og lancere rejsesøgemaskinen Momondo og siden sælge virksomheden. Udover jobbet i North-East Venture har han flere bestyrelsesposter i dansk erhvervsliv - herunder i Unisport A/S, Carama Invest og Rokoko Electronics.

Baggrund 
Martin Lumbye blev født i 1972 i Sydkorea. Han kom til Danmark i 1974. De første år voksede han op i Horsens, men familien flyttede siden hen til Als. Martin Lumbye har studeret dramaturgi på Aarhus Universitet - et studie som dog blev afbrudt efter fire år, da der kom et jobtilbud fra teatret Dr. Dante i København. Han bor på Christianshavn i København sammen med kæresten Louise Linde Bertelsen og tre døtre.

Dr. Dante 
Martin Lumbye læste dramaturgi på Aarhus Universitet og blev i 1997 ansat som presse- og marketingschef for det danske teater Dr. Dante som holdt til på Aveny Teatret på Frederiksberg, og han arbejdede for Dr. Dante til og med 2003. I den samme årrække var han periodevis også presse- og marketingschef for teater- og kulturinstitutioner som Granhøj Dans, Mammutteatret, Østre Gasværk, Copenhagen International Ballet og Mungo Park.

Aarhus Festuge 
I 2003 tiltrådte Martin Lumbye jobbet som generalsekretær for Aarhus Festuge. Det blev til knap fire år i spidsen for den aarhusianske kulturinstitution. Han var med til at udvikle og gennemføre temaer som "Fra Aros til Eros", "Mit Livs Eventyr" og "Womania". Festugen i 2006 blev den sidste .Ifølge Lumbye selv skyldtes fratrædelsen personlige årsager, mens andre kilder meldte om intern uro og kritik fra Lumbyes eget personale: "Personer tæt på Århus Festuge har imidlertid angivet, at festugechefens afgang sker efter længere tids intern uro og kritik fra hans eget personale.  Martin Lumbye erkendte, at han i flere tilfælde havde opdigtet poster, smykket sig med lånte titler og i det hele taget har forskønnet sit cv ligesom en række fremtrædende kulturfolk desuden havde stillet spørgsmålstegn ved hans kunstfaglige kvalifikationer."

Momondo 
Han blev en del af et hold på fire iværksættere, som sammen udviklede og lancerede rejsesøgemaskinen Momondo 1. september 2006.Siden udviklede sig fra en søgetjeneste til flybilletter til også at indeholde søgning på f.eks. hoteller og tog. Det blev udviklet til at være et internationalt anerkendt rejsesite med en lang række tjenester på i alt 16 sprog, og Momondo bliver hædret i store medier som CNN og The Sunday Times. I flere omgange er Martin Lumbye med til at forhandle salg af enten ejerandele i Momondo eller hele Momondo. Første gang i er i 2007, hvor der sælges ejerandele til TV 2 Danmark. I 2011 sælges hele Momondo til britiske Cheapflights Media Ltd. Firmaet skifter samtidig navn til Momondo Group Ltd. Martin Lumbye fortsatte med at arbejde for Momondo frem til 2014.  I oktober 2014 købte og overtog den amerikanske kapitalfond Great Hill Partners Momondo Group.

North-East Venture 
I 2014 blev han administrerende direktør og bestyrelsesmedlem i den internationale venture kapitalfond North-East Venture, der har base i København. Fonden blev lanceret 1. december 2013 som et datterselskab af North-East Family Office. Fondens formål er at investere i internationale vækstvirksomheder inden for det såkaldt ICT (information, consumer, technology) samt design og livsstil.

Tillidsposter 
Martin Lumbye har også haft en lang række tillidsposter, eksempelvis som bestyrelsesformand for Madfestivalen Copenhagen Cooking og Eseebase A/S. Af enten tidligere eller nuværende bestyrelsesposter kan nævnes Schmidt Hammer Lassen Architects, Dyrberg/Kern og HTM Group.

Referencer 

Direktører fra Danmark